XVIII чемпионат мира по баскетболу среди женщин прошёл в городах Санта-Крус-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Канарские острова, Испания) с 22 по 30 сентября 2018 года.

Выборы места проведения 
Испания получила право проведения соревнования 16 декабря 2014 года. Единственным конкурентом был Израиль. При голосовании голоса разделились 18 против 5.

Участники чемпионата

Формат 
Пятое изменение формата турнира за историю чемпионатов мира. По сравнению с предыдущими четырьмя турнирами проводимыми с Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1998 изменился формат отборочного группового турнира и финального плей-офф.
 16 сборных также поделены на 4 группы по 4 команды.
 Сборные занимающие 4 место в группах, покидают чемпионат мира.
 Сборные занимающие 2 и 3 места в группах, начинают турнир плей-офф с 1/8 финала, где разыграют 4 путевки в четвертьфинал. Победители 1/8 финала проходят в следующий раунд, а проигравшие покидают турнир.
 Сборные победившие в группах, выходят на прямую в четвертьфинал.
 Проигравшие в 1/4 финала играют в плей-офф квалификации за 5-8 места.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась в марте 2018 года. 16 сборных были посеяны в 4 корзины по 4 команды в каждой.

Посев 
Посев сборных происходил в соответствии с рейтингом ФИБА для женских сборных.

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Плей-офф 

5-8 места

Матчи 1/8 финала

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5-8 места

Матчи 1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Статистика

Индивидуальная статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Командная статистика

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Награды 

Символическая сборная турнира
  Брианна Стюарт
  Дайана Таурази
  Эмма Миссеман
  Лиз Кэмбидж
  Асту Ндур

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Календарь турнира

2018
2018 год в баскетболе
Сентябрь 2018 года
Спорт в Испании в 2018 году
Международные соревнования по баскетболу в Испании
Чемпионаты мира в 2018 году
Спорт на Канарских островах
Чемпионаты мира в Испании